Rehmiomycella är ett släkte av svampar. Rehmiomycella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rehmiomycella